Beludžistan - regija u Južnoj Aziji
 Beludžistan (Pakistan) - pokrajina u Pakistanu
 Beludžistan (Afganistan) - regija u Afganistanu
 Sistan i Beludžistan - pokrajina u Iranu